Пирри:

 Пирри — испанский футболист, полузащитник.
 Пирри, Брэндон (род. 1991) — канадский хоккеист, нападающий.
  (1920—1944) — игрок в австралийский футбол.
 Пирри, Уильям Джеймс — ирландский судостроитель и бизнесмен.
  (род. 1987) — шотландская актриса.